Ви́ктор Ильичёв: Ильичёв, Виктор Григорьевич (1946—2010) — советский и американский актёр.
 Ильичёв, Виктор Иванович (1932—1994) — советский океанолог и педагог, академик РАН.